FC Džiugas ist ein litauischer Fußballverein aus Telšiai. Der junge Verein spielt derzeit in der A lyga.

Geschichte 
Der Verein wurde 1923 unter dem Namen Džiugas gegründet.

Der neue Club wurde im Jahr 2014 restauriert. Der Verein spielt von 2015 bis 2020 in der 1. Liga. Mit dem vierten Platz stieg das Team in die A lyga auf.

Platzierungen (seit 2014)

Farben

Trikot 
 Heim

 Auswärts

Die erste Mannschaft 
Stand: 14. Januar 2023

|-----
! colspan="4" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

 
|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

 

 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Trainer 
  Vijūnas Vasiliauskas (2015–2016 erste Hälfte);
  Anatolij Čumak (2016);
  Vijūnas Vasiliauskas (2017–2018);
  Marius Šluta (2019–13. Juni 2022);

Weblinks 
 Offizielle Homepage
 Soccerway
 Globalsportsarchive

Einzelnachweise 

Džiugas
FC Džiugas
Džiugas Telšiai
Organisation (Rajongemeinde Telšiai)